Санкт-Петербурзький договір 1875
Санкт-Петербурзький договір 1895